Le qualificazioni del singolare  del Barcelona Open Banco Sabadell 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie 

  Jarkko Nieminen (qualificato)
  Máximo González (primo turno)
  Rui Machado (ultimo turno)
  Miša Zverev (ultimo turno)
  Jan Hájek (ultimo turno)
  Marsel İlhan (ultimo turno)
  Illja Marčenko (primo turno)

 Simone Bolelli (ultimo turno)
 Jesse Huta Galung (primo turno)
 Benoît Paire (qualificato)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Lukáš Rosol (primo turno)
 Simon Greul (qualificato)
 Łukasz Kubot (primo turno)

Qualificati 

  Jarkko Nieminen
  Flavio Cipolla
  Édouard Roger-Vasselin
  Vincent Millot

  Simon Greul
  Benoît Paire
  Simone Vagnozzi

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

Collegamenti esterni 

ATP World Tour 2011
Barcelona Open Banco Sabadell 2011